Vĩnh Hưng (huyện in Long An)
 Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng, Long An)
 Vĩnh Hưng (Bạc Liêu)
 Vĩnh Hưng (Thanh Hóa)
 Vĩnh Hưng (Hanoi)